Als Schlacht von Mantineia werden folgende Schlachten im antiken Griechenland bezeichnet:
 die Erste Schlacht von Mantineia im Jahr 418 v. Chr. während des Peloponnesischen Krieges
 die Zweite Schlacht von Mantineia im Jahr 362 v. Chr., die zum Ende der thebanischen Hegemonie führte und als eine Epochengrenze der griechischen Antike gilt